John Wells es nombre de persona en idioma inglés, que que puede referirse a: 

 John C. Wells (1939), lingüista británico, especialista en fonética y en Esperanto.
 John Wells (1956), productor de teatro y de televisión y escritor.
 John Campbell Wells (1936–1998), satírico británico.
 John S. Wells (1803–1860), senador por New Hampshire].
 John W. Wells (1907–1995), paleontólogo, biólogo y géologo estadounidense.